Суперкубок Азербайджана по футболу — IV по счёту розыгрыш прошёл в 23 октября 2013 года в столице Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана — городе Нахчыван. В матче встречались Чемпион Азербайджана 2012/13 и обладатель Кубка Азербайджана сезона 2012/13 бакинский «Нефтчи» и финалист Кубка Азербайджана сезона 2012/13 ленкоранский клуб «Хазар-Ленкорань». В отличие от «Нефтчи», выигравшего Суперкубок в 1993 и 1995 годах, «Хазар-Ленкорань» впервые боролся за этот трофей. «Хазар-Ленкорань» являлся номинальным хозяином поля. Победителем матча стал «Хазар-Ленкорань», выиграв со счётом 2:1 благодаря голам Мбиллы Этаме и Расима Рамалданова. В составе бакинцев отличился бразильский легионер Карлос Алешандре Кардосо.

Выбор места проведения 
О том, что матч за Суперкубок Азербайджана пройдёт в Нахчыване, объявил в беседе с журналистами 8 октября 2013 года президент ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана — Рамин Мусаев.

Подробности

Отчёт о матче

Формы команд

Составы команд

Судейская бригада и регламент матча

Примечания

Ссылки 
 

Суперкубок Азербайджана по футболу
Футбол в Европе в 2013 году
События 23 октября
Октябрь 2013 года
Спорт в Азербайджане в 2013 году
Спорт в Нахичевани
ФК «Нефтчи» Баку
ФК «Хазар-Ленкорань»